La saison 2020-2021 de la Thai League 1 est la vingt-quatrième édition du championnat de Thaïlande de football et la troisième sous l'appellation «  ». 

Chiangrai United est le tenant du titre.

Compétition 
Le championnat débute le 14 février 2020 et devait se terminer en octobre. Le  mars 2020, la fédération décide que toutes les rencontres se jouent à huis clos à cause de la pandémie de Covid-19, mais le 4 mars le championnat est interrompu. En avril on annonce une reprise en septembre 2020 et une fin de championnat en mars 2021.

Les quatre premiers après les matchs aller se qualifient pour la Ligue des champions 2021, les trois premiers du classement final et le vainqueur de la coupe de Thaïlande se qualifient pour la Ligue des champions 2022.

Classement

Classement mi-saison 
Le classement de la mi-saison est pris en compte pour les qualifications pour la Ligue des champions 2021.

|valign=top align=left width=50%|

|}
 En cas d'égalité de points, le critère de départage est le nombre de points en confrontations directes.

Classement en cours 
Le classement de la fin de saison est pris en compte pour les qualifications pour la Ligue des champions 2022.

|valign=top align=left width=50%|

|}

 En cas d'égalité de points, le critère de départage est le nombre de points en confrontations directes.
 Chiangrai United qualifié pour la Ligue des champions de l'AFC 2022 en tant que vainqueur de la Coupe de Thaïlande.

Résultats

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens externes 
 site officiel

Liens internes 
 Championnat de Thaïlande de football

2020-2021
Thaïlande
Sport en Thaïlande en 2020
Sport en Thaïlande en 2021